Grote Egyptische renmuis
 Kleine Egyptische renmuis